Зундс может означать:
 Зундс (Hosta hybrid Zounds) — род гибридной хосты
 Зундс — канал в Риге.
 Зундс (Эресунн; ) — пролив между островом Зеландия и Скандинавским полуостровом